Lac Winnebago, en , un lac du Wisconsin.
 Lake Winnebago, une ville du comté de Cass, dans le Missouri.